

Камисти — село, Жанібецький район, Західноказахстанська область
 Камисти — село, Камистинський район, Костанайська область
 Камисти — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область

Див. також 
 Камистибас